Александр Иванович Черненко (31 мая 1897, слобода Николаевская Астраханской губернии — 7 ноября 1956 года, Ленинград) — русский советский писатель. Член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей. Основатель и первый главный редактор журнала «Нева» (1955—1956). Автор выдержавших более десяти переизданий повестей «Расстрелянные годы» (1930) и «Моряна» (1934).

Биография 
Родился 31 мая 1897 года в слободе Николаевской Астраханской губернии в семье крестьянина-бедняка.

В 1917 году окончил пять классов Астраханской торговой школы, в школе начал писать стихи, был редактором школьного журнала «Ученик» и газеты «Юный республиканец».

В 1918 году стал работать в уездных газетах «Красное Поволжье» и «Коммунар». Участник Гражданской войны — боец коммунистического батальона.

В начале 1920-х годов жил в Царицыне, возглавлял Царицынский губгосиздат, редактировал ряд поволжских периодических изданий, был одним из организаторов Царицынской ассоциации пролетарских писателей (ЦАПП). В 1921 году в центральных газетах «Красная газета», «Правда» и «Петроградская правда» были опубликованы его новеллы о голоде в Поволжье — «Тени голода». С 1924 года — царицынский корреспондент «Известий», а с 1925 года — корреспондент «Красной газеты».

В 1926—1929 годах жил в Новгороде, где редактировал журнал «Литье» и был секретарём местной газеты «Звезда».

В 1930 году переехал в Ленинград, где в 1930—1934 годах работал в журнале «Резец».

В 1934 году был участником Первого съезда писателей СССР, в числе делегатов от Ленинграда, став одним из первых членов Союза писателей СССР.

С началом Великой Отечественной войны вступил добровольцем в Ленинградское народное ополчение, с декабря 1942 года — писатель Политуправления 3-го Украинского фронта, редактор фронтовой газеты «Советский воин», гвардии майор. На фронте вступил в ВКП(б).

После войны вернулся в Ленинград был членом редколлегии литературно-художественного «Ленинградского альманаха».

В 1955 году основал журнал «Нева» и стал его главным редактором.

Был женат на женщине сурового характера Черненко Марии Глебовне в браке у них появились двое детей. Старший сын Черненко Владимир Александрович и 19 октября 1933 года на свет появилась дочь Черненко Моряна Александровна. 

Умер в 1956 году, похоронен на Литераторских Мостках Волковского кладбища.

Награды 
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943),
 Орден Красной Звезды (1943),
 Орден Отечественной войны II степени (1945).

Семья 
Был женат на женщине сурового характера Черненко Марии Глебовне и в браке у них появились двое детей. Старший сын Черненко Владимир Александрович и 19 октября 1933 года на свет появилась дочь Черненко Моряна Александровна. С супругой назвали дочь в честь одноименной повести «Моряна», которая была издана в 1934 году.

Старший сын Черненко Владимир Александрович трагически погиб. Дочь Черненко Моряна Александровна в возрасте 87 лет скончалась во время сна 30 августа 2021 года в окружении своей дочери Арехва Екатерины Михайловны и внучек Вержбицкой Анастасии Владиславовны и Вержбицкой Виктории Владиславовны. Черненко Моряна Александровна была похоронена по ее просьбе к своему отцу и писателю Черненко Александру Ивановичу на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Память 
 В 1958 году в честь Александра Черненко была названа одна из астраханских улиц, которая прежде называлась улицей Северной.
 На доме № 6 по улице Бурова в Астрахани, где в 1951—1953 годах жил писатель, установлена мемориальная доска.

Творчество 
Первые стихи и рассказы опубликованы в 1918 году в уездной газеты «Красное Поволжье», печатался под псевдонимом: Ал. Никчемный.

В 1921 году в центральных газетах «Красная газета» и «Правда» были опубликованы новеллы о голоде в Поволжье — «Тени голода».

В 1922 году в Царицыне вышла первая книга — сборник агитационных стихов «Стальная вьюга».

В 1930 году была издана повесть «Расстрелянные годы» — основанная на автобиографии писателя история мальчика — сын грузчика на Волге; показаны детство рабочего паренька в нижневолжском портовом городе, безрадостная жизнь рабочих, лесопилыциков, кирпичников, грузчиков, их борьба с произволом хозяев портового города и царской властью в 1905 году.

В 1934 году издана повесть «Моряна», сюжет которой построен по горячим следам событий, вызванных резким обострением классовой борьбы перед началом коллективизации. Повесть была хорошо принята критикой, «Моряну» называли рыбацкой «Поднятой целиной», в 1935 году режиссёром И. И. Мутановым снимался кинофильм по повести, но не вышел на экран. Повесть «Моряна» неслучайно названа в честь резкого, сильного ветра, дующего с моря в устьях рек на Каспийском море, который играет не последнюю роль в судьбах героев.

После войны писал рассказы, составившие с десяток сборников.

Библиография 
 Расстрелянные годы: Роман. — Ленинград: ЛАПП: Прибой, 1930. — 240 с.
 Расстрелянные годы: роман. — 3-е просм. изд. — Ленинград; Москва: Гос. изд-во худ. лит., 1931. — 284 с.
 Расстрелянные годы: Роман / Обл.: А. А. Ушин. — 4-е изд., просм. — Ленинград; Москва: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1932. — 285 с.
 Баста!: Повесть: Для старш. возраста / Рис. и обл. В. Стерлигова. — Москва; Ленинград: Молодая гвардия, 1932. — 286 с.
 Расстрелянные годы: Роман / Переплет и суп.-обл.: М. Кирнарский. — 5-е изд., просм. — Ленинград: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932. — 224 с.
 Расстрелянные годы: роман / Худож.: А. Сафронова. — 6-е изд. — Москва: Московское товарищество писателей, 1934. — 299 с.
 Расстрелянные годы: Роман / Переплет и тит. л.: В. Двораковский. — 7-е изд., просм. — Ленинград; Москва: Молодая гвардия, 1933. — 224 с.
 Расстрелянные годы: Повесть. — 8-е изд. — Москва; Ленинград: Молодая гвардия, 1937. — 271 с.
 Расстрелянные годы: Повесть. — 10-е изд. — Сталинград: Краев. кн-во, 1936. — 318 с.
 Расстрелянные годы: Повесть. — 9-е изд., перераб. — Астрахань: Газ. «Волга», 1951. — 260 с.
 Расстрелянные годы: Повесть. — Ленинград : Лениздат, 1954. — 300 с.
 Расстрелянные годы: Повесть. — Ленинград: Сов. писатель, 1956. — 215 с.
 Расстрелянные годы: Повесть. — Москва; Ленинград: Гослитиздат, 1963. — 208 с.
 Расстрелянные годы: Повесть: Рассказы. — Москва; Ленинград: Советский писатель,1965. — 391 с. (50 000 экз.)
 Моряна: Каспийская повесть / Переплет: Г. Левин. — Ленинград: Изд-во писателей, 1934
 Моряна: Каспийская повесть / Автолитографии В. Войнова. — 2-е изд. — Ленинград: Изд-во писателей, 1935
 Моряна: Каспийская повесть. — 3-е изд. — Ленинград: Изд-во писателей, 1935
 Моряна: Каспийская повесть. — 4-е изд. — Москва: Советский писатель, 1935
 Моряна: Каспийская повесть. — Сталинград: Сталинградское краев. гос. изд-во, 1935
 Моряна: Каспийская повесть. — 2-е изд. — Сталинград : Сталингр. краев. кн-во, 1936
 Моряна: Каспийская повесть. — Ленинград: Советский писатель, 1939. — 314 с.
 Моряна: Каспийская повесть. — Астрахань: изд. и тип. газ. «Волга», 1950. — 328 с.
 Моряна: Каспийская повесть. — Ленинград: Советский писатель, 1955. — 362 с.
 Моряна: Каспийская повесть. — Ленинград: Лениздат, 1960. — 339 с.
 Моряна: Каспийская повесть. — Изд. доп. и перераб. — Астрахань: Газ. «Волга», 1952. — 307 с.

 На родине Мальвы: Каспийские дневники. — Сталинград: Краев. кн-во, 1936. −158 с.
 Шквал: Рассказ. — Астрахань: Газ. «Волга», 1949. — 32 с.
 Счастье: Рассказ. — Астрахань: Газ. «Волга», 1950. — 44 с.
 Огни коммунизма: Рассказ. — Астрахань: Газ. «Волга», 1951. — 35 с.
 Корень жизни: Рассказ. — Астрахань: Газ. «Волга», 1951. — 80 с.
 Воспитание чувств: Рассказы. — Астрахань: Газ. «Волга», 1952. — 191 с.
 У Лебяжьей косы: Рассказ. — Астрахань: изд. и тип. газ. «Волга», 1950. — 72 с.
 У Лебяжьей косы: Рассказы. — Ленинград: Лениздат, 1956. — 187 с.
 Волжские запевы; Шквал. Новая путина: Рассказы / Ил.: П. Караченцов. — Москва: Воениздат, 1952. — 48 с. (Библиотечка журнала «Советский воин!»; № 22 (209)).
 Счастье; Огни коммунизма: Рассказы / Ил.: Г. Балашов. — Москва: Воениздат, 1956. — 48 с. (Б-чка журнала «Советский воин»; № 5 (288)).
 Волжские запевы: Рассказы. — Астрахань: Газ. «Волга», 1957. — 305 с.
 Заря над Волгой: Рассказы. — Астрахань: Газ. «Волга», 1955. — 171 с.
 У синего моря. — Москва: Гослитиздат, 1957. — 736 с.

Примечания

Источники 
 Д. С. — «Расстрелянные годы» Ал. Черненко // Литературная газета, 9 декабря 1930.
 Александр Иванович Черненко // Литературная газета, 10 ноября, 1956.
 Александр Иванович Черненко // Русские советские писатели-прозаики: биобиблиографический указатель. Том 6. / Составители: Б. М. Акимов и др. Редактор Н. Я. Морачевский. — Библиотека, 1959
 Александр Иванович Черненко // Советские детские писатели: библиографический словарь, 1917—1957 / Дом детской книги Детгиза, А. М. Витман, Л. Г. Оськина. — Государственное издательство детской литературы, 1961. — 429 с. — стр. 393
 Александр Иванович Черненко // Ленинградские писатели-фронтовики, 1941—1945: автобиографии, биографии, книги / В. С. Бахтин. — Л.: Советский писатель, 1985. — 517 с. — стр. 403
 И. Серебровская — Первый редактор // Журнал «Нева», № 4, 1995
 И. Скоркин — Фронтовой журналист Черненко // Журнал «Нева», № 4, 2000
 Дина Немировская — Инициатор создания двух писательских организаций // ЛитПричал, 2015
 Наградные документы // ОБД «Подвиг народа»

Члены ВКП(б)
Члены Союза писателей СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Журналисты СССР
Главные редакторы журнала «Нева»
Похороненные на Литераторских мостках
Литераторские мостки
Астраханская губерния